Nebovidy můžou být:

 Nebovidy (okres Kolín) – obec v okrese Kolín
 Nebovidy (okres Brno-venkov) – obec v okrese Brno-venkov

 Nebovidy (Praha) – zaniklá vesnice v Praze